Ломоно́совское се́льское поселе́ние или муниципа́льное образова́ние «Ломоно́совское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Холмогорском муниципальном районе Архангельской области России. Существовало с 2006 года по 2014 год.

Соответствует административно-территориальной единице в Холмогорском районе — Ломоносовскому сельсовету.

Административным центром было село Ломоносово.

География 
Сельское поселение находилось в Холмогорском районе, на островах холмогорского разветвления (Куростров, Ухтостров и др.) и на правом берегу Северной Двины.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году

Законом Архангельской области от 24 октября 2014 года № 202-11-ОЗ сельские поселения «Ломоносовское» и «Холмогорское» были объединены в сельское поселение «Холмогорское» с административным центром в селе Холмогоры.

Исторически эта территория входила в Холмогорский уезд.

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входили:
 Андрияновская
 Большое Залесье
 Бор
 Боярская
 Бушково
 Вавчуга
 Даниловская
 Демушино
 Жучково
 Залыва
 Заручевье
 Косновская
 Кочерино
 Красное Село
 Ломоносово
 Лубянки
 Лыжино
 Макарово
 Малое Залесье
 Марково
 Митревщина
 Неверово
 Некрасово
 Осина Гора
 Пекишево
 Перхуровская
 Подгорье
 Подсосны
 Почапы
 Разлог
 Строительская
 Сурово
 Татаурово
 Тихновская
 Трехновская

См. также 
 Список населённых пунктов Холмогорского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки

Законодательство 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)

История 
 Археологические стоянки (Холмогорский район)
 Подчинённые пункты Холмогорского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карта. К югу от Архангельска - 1 : 100 000
 Ломоносовское поселение на Wikimapia

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Холмогорского района
Сельские поселения, упразднённые в 2014 году